Луи-Юг Венсан (; 31 августа 1872, Сент-Альбен-де-Вольсерр, близ Лиона — 30 декабря 1960, Иерусалим) — французский археолог, доминиканский монах. Специалист в области библейской археологии.

Ученик М.-Ж. Лагранжа ().

В 1891 г. вступил в доминиканский орден, через год получил назначение в Иерусалим.

В 1897—1953 гг. профессор Французской библейско-археологической школы в Иерусалиме.

Членкор Британской академии (1939).

Примечания

Ссылки 
 
 Vincent, Louis-Hugues (1872-1960)

Доминиканцы Франции
Археологи Франции
Члены-корреспонденты Британской академии
Награждённые медалью Бёркитта